Rob Davison (né le  à Saint Catharines, Ontario, Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace devenu entraîneur.

Biographie
Ce joueur a été sélectionné par les Sharks de San José en 1998 en  au . Mais il préfère rester 2 autres années dans la ligue de Hockey de l'Ontario (OHL) avec North Bay pour améliorer certaines lacunes. C'est en 2002 qu'il commença dans la LNH avec les Sharks où il restera jusqu'en 2008. Il a été échangé aux Islanders de New York en retour 
d'un choix de  au repêchage. C'est d'ailleurs cette équipe qui a marqué le moins de but dans le circuit Bettman avec 194 seulement en 2007-2008. Le , Rob Davison a marqué un but chanceux puisqu'en dégageant son territoire, la rondelle est venue tranquillement vers Vesa Toskala qui ne peut la capter. Le , il signe un contrat avec les Canucks de Vancouver.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1997-1998|| Centennials de North Bay|| LHO || 59|| 0|| 11|| 11|| 200||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1998-1999|| Centennials de North Bay|| LHO || 59|| 2|| 17|| 19|| 150|| 4|| 0|| 1|| 1|| 12
|-
| 1999-2000|| Centennials de North Bay|| LHO || 67|| 4|| 6|| 10|| 194|| 6|| 0|| 1|| 1|| 8
|-
| 2000-2001 || Thoroughblades du Kentucky|| LAH|| 72|| 0|| 4|| 4|| 230|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2001-2002|| Barons de Cleveland||  LAH|| 70|| 1|| 3|| 4|| 206||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2002-2003|| Barons de Cleveland||  LAH|| 42|| 1|| 3|| 4|| 82||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2002-2003|| Sharks de San José|| LNH|| 15|| 1|| 2|| 3|| 22||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2003-2004|| Sharks de San José|| LNH|| 55|| 0|| 3|| 3|| 92|| 5|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
| 2004-2005|| Cardiff Devils|| EIHL|| 50|| 7|| 8|| 15|| 160||8 ||0 ||1 ||1 ||12 
|-
| 2005-2006|| Sharks de San José|| LNH|| 69|| 1|| 5|| 6|| 76|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2006-2007|| Sharks de San José|| LNH|| 22|| 0|| 2|| 2|| 27||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2007-2008|| Sharks de San José|| LNH|| 15|| 0|| 0|| 0|| 21||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2007-2008 || Islanders de New York|| LNH|| 19|| 1|| 1|| 2|| 32||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Canucks de Vancouver ||LNH ||23 ||0 ||2 ||2 ||51 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Devils de Lowell ||LAH ||70 ||4 ||13 ||17 ||182 ||5 ||0 ||1 ||1 ||12
|-
|2009-2010 ||Devils du New Jersey ||LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Devils d'Albany ||LAH ||70 ||4 ||13 ||17 ||182 ||5 ||0 ||1 ||1 ||12
|-
|2011-2012 || HC Trinec || Extraliga || 19|| 1|| 2|| 3|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || EC Red Bull Salzbourg || EBEL || 14|| 0|| 4|| 4|| 35|| 3|| 0|| 1|| 1|| 14
|-
|2012-2013 || EC Red Bull Salzbourg || EBEL || 53 || 3 || 6 || 9 || 54 || 8 || 0 || 1 || 1 || 24
|-
| 2013-2014 || Sharks de Worcester || LAH || 65 || 3 || 6 || 9 || 113||- ||- ||- ||- ||-

| 219|| 3|| 15|| 18|| 321|| 6|| 0|| 2|| 2|| 4

Notes et références 

Naissance en mai 1980
Joueur canadien de hockey sur glace
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sharks de San José
Joueur des Centennials de North Bay
Joueur des Sharks de San José
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des Thoroughblades du Kentucky
Joueur des Barons de Cleveland
Joueur des Devils de Lowell
Joueur des Sharks de Worcester
Joueur des Cardiff Devils
Joueur des Devils d'Albany
Joueur du HC Oceláři Třinec
Joueur du EC Red Bull Salzbourg
Défenseur de hockey sur glace
Naissance à Saint Catharines